Алекса́ндр Серге́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Сергеевич (1936—2014) — советский и российский, театральный актёр, педагог.
 Кузнецов, Александр Сергеевич (род. 1940) — советский хоккеист, тренер.
 Кузнецов, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский лыжник.
 Кузнецов, Александр Сергеевич (род. 1977) — майор запаса, Герой России.